18-й чемпионат Узбекистана по футболу 2009 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 2-х группах (с участием 10 клубов) в ноябре 2009 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Хиве.

Группа В 
Матчи проводились в Гулистане.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2009
 Кубок Узбекистана по футболу 2009
 Первая лига Узбекистана по футболу 2009

Ссылки 
 Итоги второй лиги 2009 на pfl.uz

2009
Спорт в Узбекистане в 2009 году